C27H32O14 – formula molecolare della naringina
C27H32O14 – formula molecolare della narirutina

Formule molecolari